Henri Delavallée (1862-1943), peintre et sculpteur français ;
 Jean Gabriel Henri Delavallée (1887-1957), sculpteur français ;
 Rémi Delavallée (né en 1980), joueur français de rugby à XV.